Belt puede referirse a:
Cinturón en lengua inglesa

Belts estadounidenses
Grandes áreas agropecuarias de Estados Unidos:
Grain belt, caracterizada por el cultivo de cereales
Corn belt, caracterizada por el cultivo de maíz
Wheat belt, caracterizada por el cultivo de trigo
Rice belt, caracterizada por el cultivo de arroz
Dairy belt, caracterizada por la ganadería lechera
Cotton belt, caracterizada por el cultivo de algodón
Tobacco belt, caracterizada por el cultivo de tabaco
Fruit belt, caracterizada por los frutales
Banana belt, caracterizada por el cultivo de banana
Pine belt, caracterizada por la explotación forestal

Grandes áreas climáticas de Estados Unidos:
Sun belt
Snow belt
Salt belt
Frost belt
Otro tipo de áreas de Estados Unidos:
Rust belt o Manufacturing belt, áreas caracterizadas por la industria pesada
Lead belt, áreas caracterizada por la minería
Black belt, áreas caracterizadas por su población de raza negra; particularmente, una zona de Alabama
Borscht Belt o Alpes judíos, área caracterizada por su uso vacacional por los judíos estadounidenses 
Bible belt, en las zonas rurales del Medio Oeste, caracterizadas por la alta religiosidad
Unchurched belt, en el Oeste, caracterizada por la débil religiosidad

Topónimos
 Estrechos en Dinamarca:
 Pequeño Belt
 Gran Belt
 Belt (Países Bajos)
 Belt (Montana), Estados Unidos
 Carreteras de circunvalación en Estados Unidos (ring belts):
Belt Parkway, autopistas de circunvalación de la ciudad de Nueva York
 Allegheny County belt system, carreteras de circunvalación de Pittsburg
 Belts es el nombre en yiddish de la ciudad moldava de Bălţi
 Volcanic belt o Volcanic ring (traducido al castellano como "Cinturón de fuego del Pacífico"), zona de concentración de volcanes
 Green belt (traducido al castellano como "Cinturón verde"), planificación de zonas verdes rodeando a una ciudad